! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 136001–136100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 136101–136200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 136201–136300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 136301–136400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 136401–136500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 136501–136600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 136601–136700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 136701–136800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 136801–136900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 136901–137000 [ editare]

Lista planetelor minore (136001-137000)